

Astronomia
 Cratere Biela – cratere lunare
 2281 Biela – asteroide della fascia principale
 3D/Biela – cometa periodica del Sistema solare

Geografia
 Pizzo Biela – montagna delle Alpi Ticinesi e del Verbano

Persone
 Frank Biela – pilota automobilistico tedesco
 Wilhelm von Biela – astronomo austriaco